Урочище Калинов куст — особо охраняемая природная территория. Располагается на юго-западе района в 3 километрах к западу от хутора Пухляковский на границе Ростовской области с Воронежской областью. Занимает 1 квартал Казанского лесничества Верхнедонского лесхоза.

Описание 
Ботанический памятник природы местного значения с режимом заказника. Образован 23 августа 1985 года. Общая площадь составляет 133 гектара, под лесом — 87 гектаров, нелесные земли — 46.

Природные особенности 
Урочище «Калинов куст» — участок притеррасной поймы, где представлены фрагменты пойменного и аренного березового леса и луговой растительности. Отличается высоким уровнем биоразнообразия, где сосредоточены ключевые популяции некоторых видов растений, внесенных в Красные книги Ростовской области и Российской Федерации. Имеет научное, природоохранное, просветительское значение. Почвы — супесчаные и песчаные, почвообразующие породы — лёссовидные суглинки и глины.

Примечание 

Охраняемые природные территории Ростовской области
Верхнедонской район